Wölfle ist der Familienname folgender Personen:

 Gebhard Wölfle (1848–1904), österreichischer Schriftsteller
 Günther Wölfle (* 1951), schwäbischer Musiker, Liedermacher und Sänger
 Hermann Wölfle (1848–1922), deutscher Schriftsteller 
 Lothar Wölfle (* 1958), deutscher CDU-Politiker
 Lotte Roth-Wölfle (1912–2011), deutsche Antiquarin
 Peter Wölfle (* 1942), deutscher Physiker
 Sabine Wölfle (* 1959), deutsche Politikerin (SPD)
 Werner Wölfle (* 1953), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)

Siehe auch:

 Woelfle
 Wölfli
 Wolfle